Der rote Prinz – film del 1917 diretto da Jacob Fleck, Luise Fleck 
Der rote Prinz – film del 1954 diretto da Hans Schott-Schöbinger, Franz Antel